Grenzklinge (von Klinge „kleines Kerbtal“) steht für:

 Grenzklinge (Voggenbächle), Bachtal mit linkem Zufluss des Voggenbächle (zum Strümpfelbach, zur Wieslauf), Gemeinde Kaisersbach, Baden-Württemberg
 Grenzklinge (Wieslauf), Bachtal mit rechtem Zufluss der Wieslauf, Gemeinde Kaisersbach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Grenzbach (Begriffsklärung)